Neil Hudson est un nom pouvant désigner:

 (né en 1957), coureur motocross professionnel anglais
Neil Hudson, homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Hudson, Neil